Simpson County er navnet på 2 counties i USA:

 Simpson County, Kentucky
 Simpson County, Mississippi